Neptun har flere betydninger:

 Neptun (planet) – en planet i vores solsystem.
 Neptun (gud) – en romersk gud.
 Neptun (missil) - et ukrainsk missil.
 Neptun (bryggeri) – et dansk bryggeri